Frances bzw. Francés steht für:
 Frances (Film), US-amerikanischer Film von Graeme Clifford, aus dem Jahre 1982
 Hurrikan Frances im Jahr 2004, siehe Atlantische Hurrikansaison 2004 #Hurrikan Frances
 Kap Frances, Kap von Sturge Island im Archipel der Balleny-Inseln, Antarktis
 Francés (Fluss), Fluss in Frankreich, Nebenfluss der Ouysse

Personen:
 Frances (Vorname), ein weiblicher Vorname, siehe dort zu Namensträgerinnen

 Allen Frances (* 1942), US-amerikanischer Psychiater
 Antonio Maceda Francés (* 1957), spanischer Fußballspieler, siehe Antonio Maceda
 Deborah Frances-White (* 1967), australische Komikerin, Autorin und Drehbuchautorin
 Miriam Frances (1943–2014), deutsche Autorin
 Mónica Francés (* 1971), spanische Autorin
 Myra Frances (1943–2021), britische Schauspielerin
 Pedro Frances (* 1989), brasilianischer Volleyballspieler
 Victoria Francés (* 1982), spanische Künstlerin

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Frances (Indiana)
 Frances (Kalifornien)
 Frances (Kentucky)
 Frances (Washington)
 Frances Heights (Alabama)
 Frances Place (Louisiana)

Siehe auch:
 Francis (Begriffsklärung)